pierzchnia – w wędkarstwie dłuto do lodu, używane do wykuwania otworów
 Pierzchnia – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim
 Pierzchnia – dawna gromada